Лен — многозначный термин:
 Лен — земельный надел, получаемый вассалом от своего сюзерена
 Лен — административная единица Швеции, а также исторически — Финляндии и Дании.

 Топонимы
 Лен (Хохкирх) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Хохкирх района Баутцен, земля Саксония.
 Лен (Обергуриг) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Обергуриг района Баутцен, земля Саксония.
 Лен — река во Франции бассейна Сены.

Фамилия
 Лен, Боб — французский кёрлингист.
 Лен, Жан-Мари (род. 1939) — французский химик.
 Лен, Жерар (род. 1956) — французский певец.

Аббревиатура
 Сокращение от Ленинград, добавляемое к другим словам: например, Ленфильм.
 Европейская лига плавания (LEN) — , создана в 1926 году.
 Len — канадская группа из Торонто, исполняющая альтернативный рок.
 Len (в информатике) — сокращение от  — длина

См. также 
 Ленн
 Ленник